Die Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 1. bis 7. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Resultate auf der ITF Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)